

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Iłów - część wsi Lubiaszów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Iłów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Iłów

Inne 
 Iłów – gmina wiejska
 Iłów – dawna gromada
 Iłów – wieś na Ukrainie, w rejonie mikołajowskim, w obwodzie lwowskim
 Iłów – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Iłów – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Iłów

Zobacz też 
 ił, Iłowo, Iłówiec, Iłówiec Wielki, Cmentarz żydowski w Iłowie, Pieczyska Iłowskie, Budy Iłowskie